Australian Open 2003 byl 91. ročník úvodního tenisového grandslamu sezóny, konaný v rozmezí 13. až 26. ledna. Hrálo se v Melbourne Parku v Melbourne na 25 dvorcích s tvrdým umělým povrchem Rebound Ace. Organizátory události byly Mezinárodní tenisová federace a Australský tenisový svaz.

Obhájci titulu ve dvouhrách byli Švéd Thomas Johansson a Američanka Jennifer Capriatiová.

Vítězové 
Mužskou dvouhru vyhrál vyhrál druhý nasazený Američan Andre Agassi. Jednalo se o čtvrtý titul v této soutěži na Australian Open, současně osmý a jeho poslední z grandslamu.

V ženské dvouhře triumfovala nejvýše nasazená Američanka Serena Williamsová, která získala v Melbourne první titul v této soutěži a celkově pátý singlový. Protože vyhrála i tři předchozí grandslamy v řadě, zkompletovala tak nekalendářní Grand Slam, označovaný také jako „Serena Slam“.

Titul v soutěži mužské čtyřhry získali francouzské turnajové osmičky Michaël Llodra a Fabrice Santoro. Pro oba titul znamenal premiérovou výhru na grandslamu.

V ženské čtyřhře zvítězil první nasazený pár amerických sester Sereny a Venus Williamsových. Pro obě se jednalo o druhý titul v této soutěži z Australian Open a celkově šestou trofej na grandslamu.

Smíšenou čtyřhru vyhrála indicko-americká dvojice startující na divokou kartu Leander Paes a Martina Navrátilová. Čechoameričanka tak získala ve čtyřiceti šesti letech první titul ze smíšené čtyřhře na Australian Open a celkově pak padesátý sedmý z grandslamu. Pro Paese se jednalo o celkově druhý grandslamový titul z této soutěže a první na Australian Open.

Dospělí

Mužská dvouhra

Ženská dvouhra

Mužská čtyřhra

Ženská čtyřhra

Smíšená čtyřhra

Junioři

Dvouhra juniorů

Dvouhra juniorek

Čtyřhra juniorů

Čtyřhra juniorek

Reference 

  

 
ATP Tour 2003
WTA Tour 2003
Tenis v Austrálii v roce 2003